Lewistown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lewistown (Illinois)
Lewistown (Missouri)
Lewistown (Montana)
Lewistown (Pennsylvania)